scherp handgereedschap, met name:
 houweel, een handwerktuig dat bestaat uit een kort houten handvat met daaraan een metalen blad
 boothaak, een stok met één of meer haken om vanaf een schip iets naar zich toe te halen of zich ervan af te duwen
 zicht, een landbouwwerktuig voor het maaien van graan
 grove metafoor voor het mannelijk geslachtsdeel penis
 wrok; in de uitdrukking de pik op iemand hebben
 nevenspelling van pek, een zwarte, brandbare, uiterst stroperige vloeistof die overblijft na de destillatie van hout- of steenkoolteer
 bijnaam van Roelof Frederik Botha, minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika

Als afkorting:
 PIK, de IATA-code van de Schotse luchthaven Glasgow Prestwick Airport